Grasac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Grazac (Haute-Garonne)
 Grazac (Tarn)